Musik im Blut ist die Bezeichnung für:
 Musik im Blut (1934), deutscher Film von Erich Waschneck
 Musik im Blut (1955), deutscher Film von Erik Ode